Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Schuyler () :
comté de Schuyler, situé dans l'État de l'Illinois ;
comté de Schuyler, situé dans l'État du Missouri ;
comté de Schuyler, situé dans l'État de New York.